Il doppio del torneo di tennis Philippine International 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Marcelo Lara e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Jürgen Fassbender e Han Jurgenpohmann 6–2, 6–0.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Philippine International 1973